Le Masters Grand Prix 1984 est la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les douze meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les six meilleures équipes de double sont également réunies pour la . John McEnroe remporte son troisième et dernier Masters en simple et son septième en double avec Peter Fleming (record toujours en cours).

Faits marquants 
(A venir)

Simple

Participants 
Dernier classement ATP avant le masters ()

Tableau

Double

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1984 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1984 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du Masters Grand Prix
 

 

1984
Compétition de tennis à New York
Tennis masculin en 1985
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en janvier 1985